Роз-Хилл:

 Роз-Хилл — третий по численности город Маврикия.
 Роз-Хилл — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.